Wörthbach ist der Name folgender Gewässer:

 Wörthbach, linker Zufluss der Flossach bei Unterrammingen, Gemeinde Rammingen, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wörthbach (Gnasbach), rechter Zufluss des als Baumgartenbach bezeichneten Oberlauf des Gnasbachs bei Grieshof, Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch:
 Wörthgraben